Elmer Lach (1918-2015) é um canadense profissional em hóquei no gelo que jogou 14 temporadas para o Montreal Canadiens da NHL. Ele liderou a liga em marcar duas vezes, e foi premiado com o Hart Memorial Trophy em 1945. Lach ganhou três copas Stanley com Montreal Canadiens. Aposentou-se como melhor marcador da liga de todos os tempos de liderança em 1954, e foi introduzido no Hockey Hall of Fame 12 anos depois.

Estatísticas da carreira

Jogadores de hóquei no gelo do Canadá
Vencedores do Troféu Hart